Lucas Pouille era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Milos Raonic. Roger Federer è diventato n.1 del ranking mondiale grazie alla finale raggiunta, che si è poi aggiudicato sul canadese Milos Raonic con il punteggio di 6–4, 7–63.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Roger Federer (campione)
  Lucas Pouille (semifinale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Nick Kyrgios (semifinale)

 Philipp Kohlschreiber (primo turno)
 Denis Shapovalov (primo turno)
 Milos Raonic (finale)
 Feliciano López (quarti di finale)

Wildcard 

  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Yannick Maden (primo turno)

 Rudolf Molleker (secondo turno)

Qualificati 

  Michail Južnyj (primo turno)
  Matteo Viola (primo turno)

 Prajnesh Gunneswaran (secondo turno)
 Denis Kudla (primo turno)

Lucky loser
  Viktor Galović (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2018